Кен Роузвол је освојио турнир. У финалу је победио Клифа Ричија резултатом 7:9, 9:7, 8:6.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Прва група

Друга група

Доња половина

Трећа група

Четврта група

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1970.